Finn Lundström, švedski hokejist, * 4. junij 1947, Švedska.

Lundström je v švedski ligi kariero začel pri klubu Nybro IF, sedem sezon je igral za klub Timrå IK, šest sezon pa za Västra Frölunda HC. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1975, kjer je bil dobitnik bronaste medalje. Skupno je odigral 30 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Nybro IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 18
| 9
| 7
| 16
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nybro IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 19
| 10
| 5
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 7
| 8
| 15
| -21
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 14
| 2
| 16
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 22
| 7
| 6
| 13
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 23
| 11
| 34
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 29
| 25
| 12
| 37
|
| 19
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 75/76
|
| 30
| 13
| 10
| 23
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 76/77
|
| 33
| 6
| 7
| 13
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 12
| 17
| 29
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 78/79
|
| 34
| 9
| 17
| 26
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 79/80
|
| 32
| 18
| 5
| 23
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 80/81
|
| 32
| 8
| 7
| 15
|
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 33
| 5
| 2
| 7
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 32
| 30
| 13
| 43
|
| 22
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 422
| bgcolor="#7FFF00" | 196
| bgcolor="#7FFF00" | 129
| bgcolor="#7FFF00" | 325
| bgcolor="#7FFF00" | -21
| bgcolor="#7FFF00" | 352
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Nybro IF
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti Västra Frölunda HC